Kvarter kan syfta på:

 Kvarter –  inom samhällsplanering och fastighetsrätt en sammanhängande grupp bebyggda eller obebyggda fastigheter vanligen skilda åt av gator eller vägar
 Kvarter (längdmått) – ett längdmått
 Kvarter (militärväsen) – förläggning av trupp under tak i husrum
 Kvarter (volymenhet) – ett äldre svenskt rymdmått för våta varor
 Månens kvarter – månens fyra faser, se månfas
Kvarter (tidsmått). Man använder även inom svenska flottan begreppet kvarter när man delar in dygnet i fyra delar för att dela upp arbetstiden när fartygen är ute i tjänst.

Se även
 Kvart